Heaven, termine inglese che significa Paradiso, può riferirsi a:

Cinema 
Heaven – film del 1987 diretto da Diane Keaton
Heaven! – cortometraggio del 1993 diretto da Robert Schwentke
Heaven - Il dono della premonizione – film del 1998 diretto da Scott Reynolds
Heaven – film del 2002 diretto da Tom Tykwer

Musica

Singoli 
Heaven – singolo di Bryan Adams del 1985
Heaven – singolo di Miguel Bosé del 1986
Heaven – singolo dei Warrant del 1989
Heaven – singolo di Roland Brant del 1999
Heaven – singolo dei Gotthard del 2001
Heaven – singolo dei Los Lonely Boys del 2004
Heaven – singolo di Ayumi Hamasaki del 2005, dall'album (Miss)understood
Heaven – singolo di John Legend del 2006
HEAVEN – singolo dei BUCK-TICK del 2008
Heaven – singolo di Emeli Sandé del 2011
Heaven – singolo dei Depeche Mode del 2013
Heaven – singolo di Inna del 2016
Heaven – singolo di Troye Sivan del 2017
Heaven – singolo dei D mol del 2019
Heaven – singolo di Avicii del 2019
Heaven – singolo dei Boomdabash del 2022

Album 
Heaven – album dei Double You del 1998
Heaven – album di DJ Sammy del 2002.
Heaven – album di Rebecca Ferguson del 2011
Heaven – album dei The Walkmen del 2012

Gruppi musicali 
Heaven – gruppo heavy metal
 Heaven&Sala – gruppo rap

Altro 
Heaven Records – casa discografica

Pagine correlate 
Heaven's Gate

Altri progetti